Richard Martin peut désigner :
 Richard Martin (1754-1834), homme politique irlandais ;
 Richard Martin (1838-1916),  et homme politique anglais ;
 Richard Martin (1917-1994), acteur américain ;
 Richard Martin (1938-2016), réalisateur de télévision québécois ;
 Richard Martin (1943-), dramaturge et comédien français, directeur du théâtre Toursky à Marseille ;
 Richard « Rick » Martin (1951-2011), ancien joueur de hockey sur glace professionnel canadien.